Го Синчжунь (, родилась  в Илане) — тяжелоатлетка из Китайской Республики, ами по национальности, рекордсменка мира в толчке. Олимпийская чемпионка на играх в Токио. Четырёхкратная чемпионка мира.

Биография 

Го родилась 26 ноября 1993 года. Начала заниматься тяжёлой атлетикой в подростковом возрасте. Является студенткой Национальной академии спорта.

Карьера 
Карьера спортсменки началась в 2010 году на первых юношеских Олимпийских играх в Сингапуре, где завоевала серебряную медаль.

В июне 2011 года Го победила на чемпионате мира среди юниоров (до 20 лет).

В 2012 году в Пхёнтхэке она стала серебряным призёром чемпионата Азии. В дальнейшем все выигранные медали этого турнира для спортсменки оказывались золотыми — в 2013, 2016 и 2017.

Го дважды побеждала на Универсиадах — в 2013 году в Казани и в 2017 году в Тайбэе. Причём во время второй победы она установила мировой рекорд в толчке, опередив на 28 килограмм тайскую тяжелоатлетку, Суканию Срисурат.

Победа и мировой рекорд на Универсиаде в Казани были отмечены руководством страны и в сентябре 2017 года Го Синчжунь была награждена президентом Цай Инвэнь орденом Бриллиантовой звезды.

В Рио-де-Жанейро на Олимпиаде спортсменка завоевала бронзовую медаль, уступив Сукании Срисурат и Пимсири Сирикаев (обе из Таиланда).

В начале ноября 2018 года на чемпионате мира в Ашхабаде, тайваньская спортсменка, в весовой категории до 59 кг, завоевала абсолютную золотую медаль, взяв общий вес 237 кг. При этом в упражнении рывок она завоевала малую золотую медаль, а в упражнении толчок — серебряную.

На предолимпийском чемпионате мира 2019 года, который проходил в Таиланде, китайская спортсменка завоевала золотую медаль в весовой категории до 59 кг. Общий вес на штанге 246 кг — это новый мировой рекорд. В упражнении рывок она стала второй завоевав малую серебряную медаль (106 кг), в толкании завоевала малую золотую медаль и установила новый мировой рекорд в этом упражнении (140 кг).

На летних Олимпийских играх в 2020 года в Токио, спортсменка из Тайваня установив три олимпийских рекорда (рывок — 103 кг, толчок — 133 кг, сумма — 236 кг) стала Олимпийской чемпионкой.

В декабре 2021 года приняла участие в чемпионате мира, который состоялся в Ташкенте. В весовой категории до 59 килограммов, тайваньская спортсменка по сумме двух упражнений с весом 230 кг завоевала чемпионский титул - четвёртый в карьере. В упражнении толчок она завоевала малую золотую медаль (130 кг), а в упражнении рывок малую серебряную (100 кг).

На чемпионате мира 2022 года в Боготе, в Колумбии в категории до 59 кг она стала второй по сумме двух упражнений с результатом 232 кг и завоевала малую серебряную медаль в упражнении «толчок» (130 кг).

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на сайте IWF

Тяжелоатлеты Тайваня
Олимпийские чемпионы от Тайваня
Олимпийские чемпионы по тяжёлой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике
Чемпионы Азиатских игр по тяжёлой атлетике
Чемпионы Азии по тяжёлой атлетике
Обладатели действующих мировых рекордов в тяжёлой атлетике
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года